David Klein je jméno, jehož nositeli je více osob:

 David Klein (ekonom) – bývalý guvernér Izraelské národní banky
 David Klein (fotbalista) – francouzský fotbalista
 David Klein (matematik) – profesor matematiky z California State University Northridge
 David Klein (oftalmolog) – švýcarský oftalmolog
 David Klein (umělec) – americký umělec